Het seizoen 2001/02 was het zeventiende seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Alle 15 clubs die bij de San Marinese voetbalbond waren ingeschreven speelden op dit niveau. Deze werden ingedeeld in twee willekeurige groepen, waarbij de drie best geklasseerde uit elke groep in een play-off uitmaakten wie zichzelf landskampioen mocht noemen. Titelverdediger SS Cosmos werd in de halve finale van deze nacompetitie uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar SP Domagnano. Deze club pakte op deze manier zijn tweede landstitel en plaatste zich voor de UEFA Cup 2002/03.

Clubs

Eindklassement

Groep A

Groep B

Uitslagen

Play-off

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2001/02